Шокан Абдигафурулы Абзалов (; ) — казахстанский футболист, крайний нападающий и полузащитник казахстанского клуба «Окжетпес».

Карьера 
Воспитанник клуба «Кайсар». В 2011—2012 годах выступал за его молодёжную команду в первенстве дублёров (30 матчей, 4 гола). Призывался в молодёжную сборную Казахстана.

Затем приостановил спортивную карьеру, работал в банке, играл каждый день с друзьями во дворе. В середине 2010-х годов возобновил карьеру, когда тренерский штаб местного «Байконура» пригласил его на просмотр, но, в первое время играл в мини-футболе.

С 2017 года выступал на профессиональном уровне в первой и второй лиге за «Байконур» и «Кайсар-М». В 2019 году перешёл в основную команду «Кайсара». Дебютировал в высшей лиге Казахстана 27 апреля 2019 года в матче против «Шахтёра» (Караганда), а свой дебютный гол забил 12 мая 2019 года в ворота костанайского «Тобола».

Достижения 
 «Кайсар»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2019

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Байконур»
Игроки ФК «Туран» Туркестан